

Скорошув — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Скорошув — село в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства